

Patronyme 

 Giovanni Rosini (1776-1855), poète, romancier, dramaturge, essayiste, critique d'art et professeur italien ;
 Nicola Rosini Di Santi (1959-), sculpteur et peintre italien.

Toponyme 

Rošini, localité de Croatie située dans la municipalité de Tar-Vabriga, comitat d'Istrie.